La folie des grandeurs est un autre nom pour la mégalomanie.

Œuvres 
 La Folie des grandeurs, film de Gérard Oury, sorti en 1971.
 La Folie des grandeurs, bande originale du film composée par Michel Polnareff.